Vader, lengyel metalegyüttes
 Vader, a Plútó Charon holdjának krátere
 Vader, város az USA Washington államában
 Darth Vader, a Csillagok háborúja egyik főszereplője